Teucher ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Teucher (* 1996), deutscher Basketballspieler
 Martin Teucher (1921–1978), deutscher Experimentalphysiker
 Otto Teucher (1899–1994), Schweizer Maler und Bildhauer